Obodo ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Obodo (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Ernest Obodo (* 1966), nigerianischer Geistlicher, Weihbischof in Enugu